Ставангер 2017 — международный шахматный турнир, который проходил в Ставангере (Норвегия) с 5 по 17 июня.

Регламент 
 Игровые дни: 5 (блиц), 6—8, 10—12 и 14—16 июня.
 Выходные: 7, 13 июня.
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, потом 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с 61.
 Игроки обязаны записывать партию начиная с первого хода.

Призы 
Общий призовой фонд 249 000 евро

Участники 

¹) рейтинги даны на июнь 2017 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 5th Norway Chess 2017 на сайте The Week in Chess

2017 год в шахматах
2017